Hildr steht für:
 Hildr (Riesin), Figur der nordischen Mythologie
 Hildr (Walküre), Figur der nordischen Mythologie
 Hildr (Tochter Högnis), Figur der Edda